Kirsanov je priimek več oseb:
 Aleksander Vasiljevič Kirsanov, sovjetski general
 Semjon Isaakovič Kirsanov, ruski sovjetski književnik